Il doppio del Tiburon Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rik De Voest e Chris Guccione erano i detentori del titolo, ma De Voest quest'anno non ha partecipato.

Guccione ha fatto coppia con Samuel Groth,ma hanno perso contro Austin Krajicek e Rhyne Williams, che hanno battuto in finale Bradley Klahn e Rajeev Ram 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Samuel Groth /  Chris Guccione (semifinali)
  Bradley Klahn /  Rajeev Ram (finale)

  Austin Krajicek /  Rhyne Williams (Campioni)
  Steve Johnson /  Tim Smyczek (withdrawn)

Tabellone

Note 
 

Tiburon Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013